Rock 'n' Roll High School (film), een film uit 1979
 Rock 'n' Roll High School (album), soundtrack van de film
 Rock 'n' Roll High School (single), hit van de Ramones uit deze soundtrack